Абрамо́вич (, , , , ) — еврейская, белорусская, польская, сербская, хорватская фамилия. 

Известные носители:
 Абрамович, Абрам Григорьевич (1910—1937) — Герой Советского Союза.
 
 Абрамович, Борис Михайлович (род. 1960) — генеральный директор авиакомпании «Красноярские авиалинии».
 Абрамович, Бошко (1951—2021) — югославский и сербский шахматист.
 Абрамович, Бронислав (1837—1912) — польский художник.
 Абрамович, Виктор Львович (1880—1938) — советский партийный деятель и педагог.
 Абрамович, Владимир Яковлевич (1877—1932) — русский писатель и поэт, журналист.
 
 Абрамович, Геннадий Брониславович (1928—2012) — советский футболист, судья. Тренер.
 Абрамович, Генрих Наумович (1911—1995) — советский учёный в области газовой динамики.
 Абрамович, Геркулиан Устинович — георгиевский кавалер; подполковник; № 7815; 26 ноября 1847.
 Абрамович, Григорий Львович (1903—1979) — советский филолог, литературовед.
 
 Абрамович, Дина (1909—2000) — научный библиотекарь Исследовательского института идиша, эксперт языка идиш.
 Абрамович, Дов Бер Менаше (1869—1942) — раввин, юрист и общественный деятель, член Литовского Сейма.
 
 Абрамович, Игорь Александрович (род. 1984) — украинский политик, народный депутат Украины.
 Абрамович, Казимеж (1888—1936) — польский математик, специалист по теории аналитических функций.
 Абрамович, Казимир Фомич (1880—1920) — российский и советский математик.
 Абрамович (Авиталь), Колет (род. 1940) — израильский политик.
 Абрамович, Луис (род. 1962) — аргентинский футболист.
 Абрамович, Людвик (1879—1939) — польский историк, общественный деятель, журналист, издатель.
 Абрамович, Макс (1908—2004) — американский архитектор.
 Абра́мович, Марина (род. 1946) — югославская художница.
 Абрамович, Мария Яковлевна (Мария Лукач; род. 1936) — советская эстрадная певица.
 Абрамович, Мартин (Мартин Эйберн; 1898—1949) — американский общественно-политический деятель.
 
 
 Абрамович, Рафаил Абрамович (1880—1963) — российский политик, меньшевик.
 Абрамович, Роман Аркадьевич (род. 1966) — российский предприниматель и политик, миллиардер.
 Абрамович, Семён Шмилович (род. 1929) — советский физикохимик.
 Абрамович, Сергей Владимирович (род. 1990) — российский футболист, игрок в мини-футбол.
 Абрамович, Стелла Лазаревна (1927—1996) — советский и российский литературовед.
 Абрамович, Франц Викентьевич (1864—1933) — русский и советский хирург.
 Абрамович, Хаим-Занвл Моисеевич (1902—1995) — хасидский цадик, Рыбницкий Ребе.
 Абрамович, Шая Зеликович (1888—1972) — большевик, деятель Коминтерна.
 Абрамович, Шолем-Янкев (Соломон Моисеевич) (Менделе Мойхер-Сфорим; 1835/1836—1917) — писатель.
 Абрамович, Эмилий Абрамович (1864—1922) — русский революционер.
 Абрамович, Юрий Гарриевич (1935—2017) — Герой Российской Федерации, заслуженный лётчик-испытатель СССР.
 Абрамович, Ян (?—1602) — государственный деятель Великого княжества Литовского, воевода.

Двойные фамилии 
 Абрамович-Барановский, Сергей Семёнович (1866—1932) — русский юрист и военный деятель.
 Абрамович-Блэк, Сергей Иванович (1895—1942) — русский писатель-маринист, редактор, моряк, капитан 3-го ранга.

См. также 
 Абрамовичи — дворянский род.
 
 
 
 Абромавичюс